Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 2002 проходили с 30 сентября по 6 октября с участием 6 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (впервые в своей истории) сборная Японии, серебряные медали разделили сборная Китая и сборная Китайского Тайбэя (Тайваня); полуфинальный и финальный матчи не состоялись из-за проливных дождей в последний день турнира, решение о составе команд-медалистов было принято на основании результатов четвертьфиналов.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2002
Софтбол
2002 год в софтболе
Азиатские игры